Kala est le nome d'artiste algerien rapeur 
Kala est un nom utilisé notamment pour :

 Kala est un album de l'artiste britannique M.I.A. (2007) ;
 Kâla est une figure du panthéon hindou ;
 Kala est un concept définissant le temps dans certaines philosophies indiennes.

Toponymes 

 El Kala, commune de la wilaya d'El Tarf en Algérie.
 Kala, une commune rurale située dans le département de Boura au Burkina Faso.
 Kala, une commune rurale située dans le département de Legmoin au Burkina Faso.
 Kala, un village du Cameroun dans la commune de Mbankomo.

Patronyme 
 Iwiyè Kala-Lobè, journaliste et chroniqueur camerounais.
 Suzanne Kala Lobè (1953-), journaliste, éditorialiste et militante camerounaise.

Autres